Национален отбор по футбол на Мароко е отборът, които представлява мароканската държава във всички международни турнири на УЕФА И ФИФА по футбол. Отборът е един от най-добрите представители на африканския футбол, има четири участи на финали на световни първенства като през 2022 година на финалите в Катар записва най-доброто си представяне класиране на полуфинал. На континентално ниво отбора печели купата на африканските нации през 1976 година.

Почетни листи 
 До 17 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

България – Мароко 

Футбол в Мароко
Мароко